Une femme dans la tourmente, film japonais de Mikio Naruse (1964) ;
 Une femme dans la tourmente, téléfilm français de Serge Moati (1994).